Zdeněk Müller může být:

 Zdeněk Müller (1947) – český arabista
 Zdeněk Müller (1952) – československý hokejista, hráč Poldi SONP Kladno, trenér a klubový skaut
 Zdeněk Müller starší (1934–2013) – československý hokejista, hráč TJ SONP Kladno
 Zdeněk Müller – rodné jméno Zdeňka Mlynáře
 Zdeněk Müller (architekt) – mj. autor studie lanové dráhy na Špilberk z roku 2009

Související články 
 Zdeněk Miler

Reference